уезд расположен в префектуре Акита, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 5,147 человек, площадь 201.7 км ², плотность 25.5 человек / км ².

Посёлки и сёла 
 Косака

История 

Уезды префектуры Акита